Флуг — немецкая фамилия. Известные носители:
 Флуг, Василий Егорович (1860—1955) — русский военачальник, генерал от инфантерии, участник Китайского похода 1900—1901, Русско-японской, Первой мировой и Гражданской войн.
 Флуг, Гебхард Карлович — кавалерийский генерал русской службы, участник Северной войны.
 Флуг, Карнит (род. 1955) — израильский экономист, банкир.
 Флуг, Константин Константинович (1893—1942) — советский китаист, востоковед и синолог.
 Флуг, Роберт Карлович (? — 1887) — академик архитектуры Императорской Академии художеств.